Osoby o tym nazwisku:
 Åke Jönsson – szwedzki piłkarz
 Kenny Jönsson – szwedzki hokeista, olimpijczyk
 Rasmus Jönsson – szwedzki piłkarz
 Tommy Jönsson – szwedzki piłkarz